Wimbledon 1921 – 41. edycja tenisowego turnieju wielkoszlemowego – Wimbledonu rozegrana została w dniach 20 czerwca–2 lipca 1922, po raz ostatni przy Worple Road. Także po raz ostatni w historii turnieju w grze pojedynczej mężczyzn, w grze pojedynczej kobiet i w grze podwójnej mężczyzn obowiązywała faza Challenge Round, według której w finale udział brali: triumfator poprzedniej edycji oraz zawodnik – zwycięzca grający w turnieju i wyłoniony w systemie pucharowym.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Arthur Lowe /  Gordon Lowe –  Randolph Lycett /  Max Woosnam, 3:6, 0:6, 5:7

Challenge Round

 Randolph Lycett /  Max Woosnam /  Chuck Garland /  Dick Williams, walkower

Gra podwójna kobiet 
 Geraldine Beamish /  Irene Peacock –  Suzanne Lenglen /  Elizabeth Ryan, 1:6, 2:6

Gra mieszana 
 Randolph Lycett  /  Elizabeth Ryan –  Max Woosnam /  Phyllis Covell, 6:3, 6:1

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Official Wimbledon Championships Website

Wimbledon według lat
1921 w tenisie ziemnym
1921 w Wielkiej Brytanii